Le championnat de France de football 1940-1941 est le deuxième championnat dit « de guerre », le premier sous l'Occupation. Il ne couronne pas de champion national, et de nombreux clubs refusent toujours de reprendre la compétition.

Clubs participants

Zone Occupée

Résultats 

Note

A Résultat sur tapis vert. Le score initial était de 5-0.

Classement final

Zone Libre

Résultats

Classement final

Zone Interdite 

Le RC Lens est sacré, mais aucun classement officiel n'est publié.

Résumé de la saison

Notes et références 

1940-1941
1940-1941
Football en France en 1940
Football en France en 1941
Championnat de France en 1940
Championnat de France en 1941